О́рден Бе́лого орла́ — награда:

 Орден Белого орла — царская награда Российской империи (1831—1917).
 Орден Белого орла — высшая государственная награда Польши.
 Орден Белого орла — государственная награда Сербии.